Hildeward ist der Name von

 Hildeward von Gleißberg († 1030), Bischof des Bistums Zeitz (Bistum Naumburg-Zeitz)
 Hildeward von Halberstadt (auch Hildiward, Hilliward; † 996), von 968 bis 996 Bischof in Halberstadt